Willoch ist der Familienname folgender Personen:
 
 Erik Willoch (1922–1991), norwegischer Anwalt, Jurist und hoher Beamter
 Herman Willoch (1892–1968), norwegischer Maler
 Ingrid Willoch (* 1943), norwegischer Politiker 
 Jan Willoch (1924–1924), norwegischer Fabrikbesitzer und Politiker 
 Johan Willoch Erichsen (1842–1916), norwegischer Theologe und Bischof 
 Kåre Willoch (1928–2021), norwegischer Politiker 
 Odd Isaachsen Willoch (1885–1940), norwegischer Marineoffizier
 Peter Willoch (* 1983), norwegischer Sportler
 Sigurd Willoch (1903–1991), norwegischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Regierung Willoch